Labdarúgócsapatok
 ál-Ittihád, arab emírségekbeli labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, bahreini labdarúgócsapat Garjan városában
 ál-Ittihád, egyiptom labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, iraki labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, jemeni labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, líbiai labdarúgócsapat, Garjan városában
 ál-Ittihád, líbiai labdarúgócsapat, Miszráta városában
 ál-Ittihád, líbiai labdarúgócsapat, Tripoli városában
 ál-Ittihád, ománi labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, palesztín labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, szaúd-arábiai labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, szíriai labdarúgócsapat
 ál-Ittihád, szudáni labdarúgócsapat

Kosárlabdacsapatok
 ál-Ittihád Alexandria, egyiptomi kosárlabdacsapat
 ál-Ittihád Dzsidda, szaúd-arábiai kosárlabdacsapat